La bataille de Nantes peut désigner :
 celle de 1793 dans le cadre de la guerre de Vendée, dans le contexte de la Révolution française ;
 celle de 1799 dans le cadre de la chouannerie, dans le contexte de la Révolution française.